Le nom Warrenton peut désigner :

Toponyme

Aux USA 
 Warrenton (Géorgie)
 Warrenton (Indiana) (autrefois)
 Warrenton (Missouri)
 Warrenton (Caroline du Nord)
 Warrenton (Oregon)
 Warrenton (Virginie)

En Afrique du Sud 
 Warrenton (Afrique du Sud)

Patronyme 
Gilbert Warrenton (1894-1980), directeur de la photographie américain ;
Lule Warrenton (1862-1932), actrice, réalisatrice et productrice américaine.

Voir aussi